Rubén García Arnal (1980) – calciatore spagnolo
 Rubén García Rey (1986) – calciatore spagnolo
 Rubén García Santos (1993) – calciatore spagnolo
 Rubén García (1944) – ex calciatore argentino
 Rubén García (1946) – ex pilota statunitense
 Ruben Garcia (1966) – co-pilota di rally argentino
 Ruben Garcia Jr. (1951) – ex dirigente dell'FBI
 Rubén Carlos García Servert (1958) – soldato spagnolo
 Rubén Fernando García (1982) – calciatore messicano
 Rubén Darío García (1973) – ex calciatore argentino